Denumirea Răcari se poate referi la:
 Răcari, oraș în județul Dâmbovița, România;
 Răcari, sat în comuna Brădești, județul Dolj, România;

De asemenea, se poate referi și la:
 Răcarii de Sus, sat component al orașului Filiași, România;
 Răcari, denumire veche a localității Durankulak, regiunea Dobrici, Bulgaria.